Újpest, 1950-ben Budapesthez csatolt település, amelyből Budapest IV. kerülete létrejött
 Újpest, Budapest IV. kerületének (melynek területe nagyjából megegyezik az 1950 előtti Újpest városéval) a kerületi önkormányzat által megállapított hivatalos elnevezése 
 Újpest, Budapest egyik városrésze a IV. kerületben, az egykori Újpest város legkorábban beépült része
 Újpesti TE, sportegyesület
 Újpest FC, labdarúgócsapat